Резаль, Анри Эме (1828—1896) — французский механик, математик, физик и инженер; академик.
 Резаль, Жан (1854—1919) — французский мостовой инженер, профессор.
  — особое подразделение французской армии во время войны в Афганистане (2001—2014).

Примечания